Алекса́ндр Фрай (; ) — швейцарский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. Лучший бомбардир в истории сборной Швейцарии (42 мяча).

Футбольная карьера 

После трёх сезонов, проведённых за «Серветт» Александр был куплен французским клубом «Ренн» за 1,5 миллиона евро.

На чемпионате Европы 2004 Фрай не забил ни одного гола и был замешан в скандале с полузащитником сборной Англии Стивеном Джеррардом. Фрай плюнул ему в шею, за что был отстранён от игр на чемпионате на 15 дней.

Фрай стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в сезоне 2004/05, забив 20 мячей, и в том же сезоне стал лучшим игроком Швейцарии.

29 июня 2006 года Фрай подписал контракт с дортмундской «Боруссией», которой его трансфер обошёлся приблизительно в 5 миллионов евро.

19 июля 2009 года официально представлен игроком швейцарского «Базеля». Сумма трансфера составила 4,25 миллиона евро. Решающую роль в переходе Фрая в «Базель» сыграло желание самого футболиста продолжить карьеру в родном для себя клубе.

Является лучшим бомбардиром сборной Швейцарии за всё время. 4 ноября 2010 года Александр объявил о завершении карьеры в сборной. Причиной тому стали непрекращающиеся оскорбления со стороны фанатов национальной сборной.

В середине ноября 2012 года Алекс объявил о завершении своей футбольной карьеры в конце сезона 2012/13. Причиной стало рождение дочери за 2 недели до этого объявления. В будущем Фрай сосредоточится на тренерской работе в родном «Базеле» на посту главного тренера молодёжной команды.

Характеристика 
Фрай, несмотря на относительно невысокий рост, прекрасно играл головой. В сезоне 2004/05 из 20 голов, 7 мячей были «верховыми». Прекрасно выбирал позицию, хорошо исполнял угловые и штрафные удары.

Чемпионат Европы 2008 
Чемпионат Европы по футболу 2008 Фрай пропустил, получив в первом же матче против Чехии (0:1) на 43-й минуте серьёзную травму.

Достижения

Командные 
«Базель»
 Чемпион Швейцарии (3): 2010, 2011, 2012
 Обладатель Кубка Швейцарии (2): 2001, 2010
Сборная Швейцарии
 Полуфиналист молодёжного чемпионата Европы: 2002

Личные 
 Лучший новичок года в Швейцарии: 2000
 2-й бомбардир чемпионата Франции (20 голов): 2004
 Лучший бомбардир чемпионата Франции (20 голов): 2005
 2-й бомбардир немецкой бундеслиги (16 голов): 2007
 Лучший бомбардир чемпионата Швейцарии (2): 2011, 2012

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Тун»
Игроки ФК «Люцерн»
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Боруссия II» Дортмунд
Футбольные тренеры Швейцарии
Тренеры ФК «Базель»
Тренеры ФК «Виль»
Тренеры ФК «Винтертур»